Chód na 20 km kobiet był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich. Została rozegrana w dniu 6 sierpnia 2021 roku na ulicach Sapporo.

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 

Chód na 20 km